Каллаї ( або ) — угорське прізвище:

 Беньямін фон Каллаї (1839 — 1909) — міністр фінансів Австро-Угорщини (1882—1903).
 Габор Каллаї (1959) — угорський шахіст, гросмейстер.
 Дюла Каллаї (1910 — 1996) — прем'єр-міністр Угорщини в 1965—1967.
 Ліпот Каллаї (1912 — 1989) — угорський футболіст, грав на позиції нападника за клуб «Уйпешт» і національну збірну Угорщини.
 Міклош Каллаї (1887 — 1967) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини з 9 березня 1942 по 19 березня 1944.
 Ференц Каллаї (1925 — 2010) — угорський комедійний актор.

 Андраш Каллаї-Сондерс (1985) — американсько-угорський співак, музичний продюсер, композитор.

Угорські прізвища